Staveley ist der Name folgender Orte

in England:

Staveley (Kendal) bei Kendal in Cumbria
Staveley-in-Cartmel in Cumbria
Staveley (Derbyshire) im Borough of Chesterfield
Staveley (North Yorkshire), im Borough of Harrogate

in Neuseeland

Staveley (Neuseeland)

und der Familienname folgender Personen:

William Staveley (1928–1997), britischer Seeoffizier und Flottenadmiral